przewodnictwo elektryczne
 przewodnictwo cieplne
 przewodnictwo turystyczne